Пиноккио — главный герой сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»

Пиноккио также может означать:

Мультфильмы 
 Пиноккио — мультфильм студии Диснея (1940).
  — мультфильм (1987).
 Пиноккио 3000 — компьютерный фантастический мультфильм (2004).
 Пиноккио Гильермо дель Торо — кукольный тёмно-фэнтезийный мультфильм режиссёра Гильермо дель Торо (2022).
 Пиноккио. Правдивая история — российский компьютерный анимационный фильм (2022).

Фильмы 
 Пиноккио — совместный франко-германо-итальянский фильм Роберто Бениньи по книге Карло Коллоди (2002).
 Волшебная история Пиноккио — британско-итальянский телевизионный фильм (2008), экранизация сказки Карло Коллоди.
 Пиноккио — южнокорейский телесериал (2014—2015).
 Пиноккио — британско-итальянско-французский фильм (2019).
 Пиноккио — американский фильм (2022).

Певцы 
 Пиноккио — французский виртуальный анимированный певец, дебютировавший в 2005 году с песней «T’es pas cap Pinocchio».

См. также 
 Приключения Пиноккио (значения)
 Буратино (значения)
 Пиночо